Il doppio  del BH Tennis Open International Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Márcio Torres e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rodrigo Grilli e Leonardo Kirche hanno battuto in finale Christian Lindell e João Souza 6–3, 6–3.

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (quarti di finale)
  Ricardo Hocevar /  André Miele (quarti di finale)

  Juan Pablo Brzezicki /  John Paul Fruttero (primo turno)
  Facundo Bagnis /  Andrés Molteni (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BH Tennis Open International Cup 2010